Наньцзин:
 Нормативное китайское произношение названия города Нанкин — административного центра китайской провинции Цзянсу.
 Наньцзин (Ляо), одна из столиц империи Ляо (938—1153), располагавшаяся на территории современного Пекина
 Наньцзин (уезд), уезд в городском округе Чжанчжоу (провинция Фуцзянь)